Sebestyén János (1911–2001) villamosmérnök
Sebestyén János (1931–2012) orgonaművész
Sebestyén János (1957-) festőművész